

Aziende e organizzazioni 
 Lloyd – casa automobilistica tedesca
 Lloyd's Register – ente di classificazione navale

 Banche e assicurazioni
 Lloyd's di Londra – compagnia assicurativa britannica
 Lloyds TSB – gruppo bancario e assicurativo del Regno Unito. 
 Lloyd Adriatico – compagna assicurativa italiana

 Compagnie marittime e di navigazione
 Lloyd Austriaco – antica compagnia di navigazione austroungarica
 Lloyd Italiano – compagnia di navigazione italiana
 Lloyd Sabaudo – antica compagnia di navigazione italiana
 Lloyd Triestino di Navigazione – passata denominazione della compagnia Italia Marittima
 Lloyd's List – quotidiano internazionale, di navigazione e assicurazione marittima

Persone

 Lloyd – cantante statunitense

Altro 
 Lloyd – città della Contea di Ulster, New York (Stati Uniti d'America)
Lloyd – nome proprio di persona inglese maschile